El término tampón puede referirse, en esta enciclopedia:

 al tampón higiénico, un artículo de higiene personal utilizado para absorber el flujo de la menstruación;
 al tampón de esponja, similar al tampón higiénico, fabricado con esponja sintética o natural;
 al tampón químico, una disolución compuesta por el ion común de un ácido débil o una base débil, o
 al tampón de tinta, un sello para imprimir una marca de tinta.